Onderdistrict in Indonesië
 Sukaresmi (Pandeglang), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukaresmi (Cianjur), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Garut), een onderdistrict van het regentschap Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukaresmi (Cikarang Selatan), een plaats in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Ciomas), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Cisaat), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Kadupandak), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Megamendung), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Rancabali), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Rongga), een plaats in het regentschap Bandung Barat in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Sukamakmur), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Sukaresmi), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaresmi (Tanah Sereal), een plaats in het regentschap Kota Bogor in de provincie West-Java